Фукудомэ — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фукудомэ, Косукэ (род. 1977) — японский профессиональный бейсболист.
 Фукудомэ, Сигэру (1891—1971) — вице-адмирал императорского флота Японии, начальник штаба Объединённого флота в годы Второй мировой войны.